Rolf Nyborg Broge, né le  à Aalborg, est un coureur cycliste danois.

Biographie

Palmarès sur route

Par année 
 2012
  du Tour du Loir-et-Cher
 2013
  du Grand Prix Herning
 2014
 Randers Bike Week :
 Classement général

Classements mondiaux

Palmarès sur piste

Championnats du Danemark 
 2017
  de la poursuite par équipes

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Coureur cycliste danois
Naissance en février 1991
Naissance à Aalborg